Bangun Raya (Raya Kahean), een plaats in Indonesië
Bangun Raya (Barumun), een plaats in Indonesië